Ernstfelde ist ein deutscher Ortsname:
 Ernstfelde, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen: nach 1945 untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Ernstfelde, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Ernstowo, Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ernstfelde, Kreis Soldin, Brandenburg, seit 1945: Nierybno (Barlinek), Ort im Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Siehe auch: Ernstfeld